Елена — женское имя.

Носители, известные по имени

Святые с именем Елена 

 Елена Равноапостольная (247—327) — мать римского императора Константина Великого.
 Елена Петровна Сербская (ум. 1314) — жена короля Стефана УрошаI Неманича.
 Елена из Кэрнарфона (IV век) — валлийская святая, почитаемая католической церковью.
 Елена (Девочкина), Елена Московская (ум. 1547) — местночтимая святая, первая игуменья московского Новодевичьего монастыря.
 Елена Дивеевская (1805—1832) — преподобная Русской православной церкви.
 Елена Драгаш (в монашестве — Ипомона; ок. 1372 — 13 марта 1450) — супруга византийского императора МануилаII Палеолога.

Монархи

В России 
 Елена (ум. 1331) — великая княгиня, жена князя Московского и Великого князя Владимирского ИванаI Калиты.
 Елена Владимировна (1882—1957) — великая княжна, внучка императора АлександраII; жена греческого королевича Николая, сына короля ГеоргаI.
 Елена Глинская (1508—1538) — Великая княгиня Московская, супруга ВасилияIII, мать ИванаIV Грозного.
 Елена Ивановна (1476—1513) — дочь Великого князя Московского ИванаIII Васильевича и Софии Палеолог, Великая княгиня Литовская, королева Польши.
 Елена Павловна (1784—1803) — великая княжна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, дочь императора ПавлаI и его супруги Марии Фёдоровны.
 Елена Павловна (1806—1873) — великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича, четвёртого сына императора ПавлаI.
 Елена Сербская (1884—1962) — супруга князя императорской крови Иоанна Константиновича; дочь сербского короля ПетраI, сестра короля Югославии АлександраI.
 Елена Стефановна («Волошанка»; ум. в 1505) — дочь молдавского господаря СтефанаIII Великого и киевской княжны Евдокии Олелькович, княгиня тверская; жена Ивана Ивановича Молодого, сына Великого князя Московского ИванаIII.

В других странах 
 Елена (I век н. э.) — царица Адиабены, небольшого государства в Месопотамии.
 Елена (1846—1923) — принцесса Великобритании, дочь королевы Виктории.
 Елена (род. 1963) — герцогиня де Луго, дочь короля Испании Хуана КарлосаI.
 Елена Аделаида (1888—1962) — принцесса Шлезвиг-Гольштейнская, после замужества принцесса Датская.
 Елена Алипина (X век) — супруга византийского императора КонстантинаVIII, мать императриц Зои и Феодоры.
 Елена Анжуйская (1236—1314) — королева Сербии, жена короля Стефана УрошаI.
 Елена Болгарская (XIII век) — жена византийского императора ФеодораII Ласкариса.
 Елена Вальдек-Пирмонтская (1861—1922) — принцесса, член британской королевской семьи, супруга Леопольда, младшего сына королевы Великобритании Виктории.
 Елена Виктория Шлезвиг-Гольштейнская (1870—1948) — принцесса, член британской королевской семьи, внучка королевы Виктории.
 Елена Греческая и Датская (1896—1982) — королева Румынии, мать короля МихаяI.
 Елена Груба — королева Боснии в 1395—1398.
 Елена Задарская (ум. 978) — королева и регент Хорватии.
 Елена Зноемская (кон. XII — нач. XIII вв.) — королева Польши, жена польского короля КазимираII Справедливого, мать Лешко Белого.
 Елена Красивая (Елена Венгерская) (XI век) — королева Хорватии, жена короля Дмитара Звонимира.
 Елена Мекленбург-Стрелицкая (1857—1936) — герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, в замужестве принцесса Саксен-Альтенбургская; правнучка российского императора ПавлаI.
 Елена Мекленбург-Шверинская (1814—1858) — принцесса Мекленбург-Шверинская, жена наследника французского престола Фердинанда Филиппа, сына короля Луи-Филиппа.
 Елена Орлеанская (1871—1951) — представительница французской Орлеанской династии, в замужестве итальянская герцогиня Аоста; правнучка французского короля Луи-Филиппа.
 Елена Черногорская (1873—1952) — королева Италии, жена короля Виктора ЭммануилаIII.

Фольклор и литература 
 Елена Прекрасная — персонаж древнегреческой мифологии.
 Елена Премудрая — героиня русских сказок.

Топонимы 
 Елена — город в Болгарии.
 Елена — село в Болгарии.
 Елена — община в Болгарии.
 Елена — река в России, протекает в Ленинградской области; приток Волхова.
 Елена — древнее название острова Макронисос.

Астронимы 
 Елена — спутник Сатурна
 (101) Елена — астероид Главного пояса
 Елена — кратер на астероиде (4) Веста

Техника 
 «Елена» — тип ядерного реактора.
 «Елена» — прозвище паровоза ЕЛ.
«Елена» — прозвище защитной крышки реактора весом 450 тон вырванной при взрыве на Чернобыльской АЭС.

Искусство 
 «Елена» — поэма, памятник древнеанглийской литературы Xвека.

См. также 
 
 Алёна Алёна
 Еленинка
 Еленино
 Еленинский
 
 
 Еленовское